Polychares ()  ist der Name von:
 Polychares (Olympionike), ein messenischer Olympiasieger 764 v. Chr.
 Polychares (Dichter), ein Dichter im 4. Jahrhundert v. Chr.